Семёновка (; до 1944 года — Реӂина Мария, ) — село в Хынчештском районе Молдавии. Наряду с селом Минджир входит в состав коммуны Минджир.

География 
Село расположено на высоте 54 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Семёновка проживает 44 человека (21 мужчина, 23 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Хынчештского района